Defensie Pijpleiding Organisatie
 Demokratische Partei Österreichs
 difenyloxalaat
 direct public offering
 Dopravni podnik Ostrava